Jesse Williams ist der Name folgender Personen:

*Jesse Williams (Fußballspieler) (1903–1972), walisischer Fußballer
 Jesse Williams (Schauspieler) (* 1981), amerikanischer Schauspieler
 Jesse Williams (Leichtathlet) (* 1983), amerikanischer Hochspringer
 Jesse Williams (Footballspieler) (* 1990), amerikanischer American-Football-Spieler
 Jesse Lynch Williams (1871–1929), amerikanischer Autor und Dramatiker